Il singolare del torneo di tennis San Antonio Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Geoff Grant che ha battuto in finale Mark Knowles  che si è ritirato sul punteggio di 6-1, 6-7, 4-1.

Teste di serie 

 Alex O'Brien (primo turno)
 Geoff Grant (Campione)
 Takao Suzuki (secondo turno)
 Brian MacPhie (primo turno)

 Mark Draper (primo turno)
 Assente
 Cristiano Caratti (secondo turno)
 Michael Sell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 1998